De Slowaakse voetbalclub Slovan Bratislava speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Slovan Bratislava

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Slowakije
 Deelnemers UEFA-toernooien Tsjecho-Slowakije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Slovan Bratislava
Slovan Bratislava